Малое Игумново (Малая Игумнова слобода, Красная слобода, Лагерная, , МФА: ) — историческая местность в Кировском районе Казани.

География 
Малое Игумново находится на берегу Волги, в юго-западной части Кировского района. Восточнее находится Большое Игумново, севернее — железная дорога, западнее — Старое Аракчино, южнее — река Волга, полуостров Дубки, сооружения Волжского водозабора и лесопарк «Дубки».

История 
Слобода возникла не позднее второй половины XIX века. В конце XIX века к северу от слободы возникли казармы («лагеря»), по которым была названа основанная в 1890-е годы станция Московско-Казанской железной дороги; отсюда же и неофициальное название посёлка — «Лагерная». К началу XX века в слободе находились ватная фабрика, мыловаренный завод, кожевенное заведение и прочие предприятия; во время Первой мировой войны южнее слободы был построен комплекс зданий водозабора Порохового завода; в 1930-е годы в 0,7-1 км западнее него был построен новый водозабор.

25 февраля 1924 года была переименована в Красную слободу.

Во второй трети XX века Малое Игумново расширялось на запад: если в 1920-е годы его западной границей была Западная улица, то к концу 1930-х — началу 1940-х годов она сместилась к Поперечно-Боевой улице, а к 1960-м годам его границы приблизились к ныне существующим. В 1950-е годы часть посёлка попала в зону затопления Куйбышевского водохранилища.

В конце 1950-х годов бо́льшая часть посёлка была отнесена к зоне перспективного многоэтажного строительства, однако в период с 1950-х по 1990-е годы было построено лишь несколько многоэтажных жилых домов, в основном для сотрудников Казанского водозабора и малоэтажные дома Казанской железной дороги (снесённые в 2000-е годы).

Улицы 
 
 2-я Аракчинская
 Боевая
 Восточная
 Выгонная
 Западная
 
 Красногорская
 
 
 Озёрная
 Поперечно-Боевая
 Поперечно-Лагерная
 
 Слесарная
 Южная 1-я
 Южная 2-я

Образование 
Первым государственным образовательным учреждением в Малом Игумново являлось 22-е начальное училище, открывшееся в 1887 году; вскоре оно было переведено на Большую улицу Адмиралтейской слободы. Вместо него в первой половине 1900-х годов было открыто 27-е начальное училище на Старом Московском тракте в доме Бочарова. После революции оно было преобразовано в школу 1-й ступени № 60 и находилось на углу Трудолюбской и Поперечно-Игумновской улиц, которая, в свою очередь была преобразована среднюю школу № 59; также в конце 1930-х – начале 1940-х в слободе действовала начальная школа № 6 (Красногорская, 4). В начале 2-й половины XX века школа имела № 59 и находилась в отдельном здании по адресу Боевая, 15 до своего закрытия в 2011 году; здание школы занял центр дополнительного образования «Заречье», а затем Республиканский центр мониторинга качества образования.

Примечательные объекты 

 Поперечно-Боевая улица, б/н — станция водоподготовки с очистными сооружениями.
 1 км южнее Малого Игумново, в акватории Куйбышевского водохранилища (ранее — продолжение ул. Поперечно-Боевой) — старый водозабор.
 0,5 км южнее территории водозабора «Волжский», в акватории Куйбышевского водохранилища — насосная станция «Криб» (1934-1937 гг.).

Примечания 

Исторические местности Казани
Кировский район Казани